ФИБА Азия е зона на Международната баскетболна федерация (FIBA), която включва всичките 44 азиатски федерации, които са членки на ФИБА.

Национални отбори

Най-добрите десет отбора 

Ш Настоящ шампион на зоната.

Настоящи шампиони

Външни препратки 
 Официален сайт 

Азия
Куала Лумпур
Спорт в Азия